Grimaldi – miejscowość we Włoszech
 Grimaldi – rodzina panująca w Monako
 Grimaldi Ferries – włoski operator promów
 Francesco Grimaldi – włoski duchowny katolicki, fizyk i astronom